Strike es una palabra inglesa que puede referirse a:

 Strike (bowling); es el conteo empleado en Bowling.
 Strike; es el conteo negativo para el turno de un bateador en béisbol.
 En finanzas, strike es como se le conoce también al precio de ejercicio.
 Strike Anywhere; banda de punk rock y hardcore melódico estadounidense.
 Strike Back; serie de televisión británica.
 Strike Witches;  proyecto multimedia creado originalmente por Humikane Shimada. 
 Counter-Strike; videojuego de tipo multijugador.
 Preemptive Strike; disco recopilatorio de los sencillos del artista DJ Shadow.
 Lucky Strike; marca de cigarrillos.
 Saga Strike; serie de videojuegos.
 Vega Strike; simulador de vuelo.